Sistema de classificação APG IV, ou simplesmente APG IV, é a quarta versão do moderno sistema de classificação das plantas com flor (angiospérmicas), essencialmente baseado em estudos de filogenia molecular, desenvolvido pelo Angiosperm Phylogeny Group (APG). Este sistema de taxonomia das plantas foi publicado em 2016, 7 anos após o seu predecessor, o sistema APG III (de 2009), e 18 após o sistema APG original (de 1998). Em 2009, fora publicado separadamente um arranjo linear do sistema, agora incorporado no APG IV, com referências cruzadas para a versão de 2009.

Descrição
Quando comparado com os sistema APG III, o sistema APG IV reconhece 5 novas ordens (Boraginales, Dilleniales, Icacinales, Metteniusales e Vahliales), bem como algumas novas famílias, resultando num total de 64 ordens e 416 famílias de angiospérmicas. Em termos gerais, os autores admitem que utilizaram uma abordagem "conservadora", apenas fazendo alterações ao sistema APG III quando estava demonstrada uma "uma necessidade bem fundamentada" de mudança. Esta abordagem por vezes resultou em posicionamentos que não são imediatamente compatíveis com os resultados de alguns estudos publicados, mas onde mais investigação é necessária antes da classificação poder ser mudada com confiança.

Versão resumida
 clado angiosperms
 grado ANA
 ordem Amborellales
 ordem Nymphaeales
 ordem Austrobaileyales
 clado Mesangiosperms
 clado Magnoliids
 ordem Canellales
 ordem Laurales
 ordem Magnoliales
 ordem Piperales
 lnhagem independente: não incluída em clado mais abrangente
 ordem Chloranthales
 clado Monocots
 ordem Acorales
 ordem Alismatales
 ordem Arecales
 ordem Asparagales
 ordem Commelinales
 ordem Dioscoreales
 ordem Liliales
 ordem Pandanales
 ordem Petrosaviales
 ordem Poales
 ordem Zingiberales
 provável grupo irmão das eudicots
 ordem Ceratophyllales
 clado eudicots
 ordem Buxales
 ordem Proteales
 ordem Ranunculales
 ordem Trochodendrales
 eudicots nucleares
 ordem Dilleniales
 ordem Gunnerales
 clado superrosids
 ordem Saxifragales
 clado rosids
 ordem Vitales
 clado fabids
 ordem Cucurbitales
 ordem Fabales
 ordem Fagales
 ordem Rosales
 ordem Zygophyllales
 clado COM (fabids ou malvids?)
 ordem Celastrales
 ordem Malpighiales
 ordem Oxalidales
 clado malvids
 ordem Brassicales
 ordem Crossosomatales
 ordem Geraniales
 ordem Huerteales
 ordem Malvales
 ordem Myrtales
 ordem Picramniales
 ordem Sapindales
 clado superasterids
 ordem Berberidopsidales
 ordem Caryophyllales
 ordem Santalales
 clado asterids
 ordem Cornales
 ordem Ericales
 clado lamiids
 ordem Icacinales
 ordem Metteniusales
 ordem Garryales
 ordem Gentianales
 ordem Boraginales
 ordem Vahliales
 ordem Solanales
 ordem Lamiales
 clado campanulids
 ordem Apiales
 ordem Aquifoliales
 ordem Asterales
 ordem Bruniales
 ordem Dipsacales
 ordem Escalloniales
 ordem Paracryphiales

Versão detalhada
Chave para os símbolos gráficos utilizados:
* = a família foi adicionada ou a sua circunscrição taxonómica alterada após o sistema APG III de 2009;
† = a ordem foi adicionada após o sistema APG III.

Angiospérmicas basais
 Amborellales Melikyan et al.
 Amborellaceae Pichon, nom. cons.
 Nymphaeales Salisb. ex Bercht. & J.Presl
 Hydatellaceae U.Hamann
 Cabombaceae Rich. ex A.Rich., nom. cons.
 Nymphaeaceae Salisb., nom. cons.
 Austrobaileyales Takht. ex Reveal
 Austrobaileyaceae Croizat, nom. cons.
 Trimeniaceae Gibbs, nom. cons.
 Schisandraceae Blume, nom. cons.

Magnoliids
 Canellales Cronq.
 Canellaceae Mart., nom. cons.
 Winteraceae R.Br. ex Lindl., nom. cons.
 Piperales Bercht. & J.Presl
 Saururaceae Rich. ex T.Lestib., nom. cons.
 Piperaceae Giseke, nom. cons.
 Aristolochiaceae Juss., nom. cons. * (incluindo Asaraceae Vent., Hydnoraceae C.Agardh, nom. cons., Lactoridaceae Engl., nom. cons.)
 Magnoliales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Myristicaceae R.Br., nom. cons.
 Magnoliaceae Juss., nom. cons.
 Degeneriaceae I.W.Bailey & A.C.Sm., nom. cons.
 Himantandraceae Diels, nom. cons.
 Eupomatiaceae Orb., nom. cons.
 Annonaceae Juss., nom. cons.
 Laurales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Calycanthaceae Lindl., nom. cons.
 Siparunaceae Schodde
 Gomortegaceae Reiche, nom. cons.
 Atherospermataceae R.Br.
 Hernandiaceae Blume, nom. cons.
 Monimiaceae Juss., nom. cons.
 Lauraceae Juss., nom. cons.

Linhagem independente: não colocada em clado mais inclusivo
 Chloranthales Mart.
 Chloranthaceae R.Br. ex Sims, nom. cons.

Monocots
 Acorales Mart.
 Acoraceae Martinov
 Alismatales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Araceae Juss., nom. cons.
 Tofieldiaceae Takht.
 Alismataceae Vent., nom. cons.
 Butomaceae Mirb., nom. cons.
 Hydrocharitaceae Juss., nom. cons.
 Scheuchzeriaceae F.Rudolphi, nom. cons.
 Aponogetonaceae Planch., nom. cons.
 Juncaginaceae Rich., nom. cons. *
 Maundiaceae Nakai *
 Zosteraceae Dumort., nom. cons.
 Potamogetonaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons
 Posidoniaceae Vines, nom. cons.
 Ruppiaceae Horan., nom. cons.
 Cymodoceaceae Vines, nom. cons.
 Petrosaviales Takht.
 Petrosaviaceae Hutch., nom. cons.
 Dioscoreales Mart.
 Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon
 Burmanniaceae Blume, nom. cons. (não monofilético)
 Dioscoreaceae R.Br., nom. cons.
 Pandanales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Triuridaceae Gardner, nom. cons.
 Velloziaceae J.Agardh, nom. cons.
 Stemonaceae Caruel, nom. cons.
 Cyclanthaceae Poit. ex A.Rich., nom. cons.
 Pandanaceae R.Br., nom. cons.
 Liliales Perleb
 Campynemataceae Dumort.
 Corsiaceae Becc., nom. cons.
 Melanthiaceae Batsch ex Borkh., nom. cons.
 Petermanniaceae Hutch, nom. cons.
 Alstroemeriaceae Dumort., nom. cons.
 Colchicaceae DC., nom. cons.
 Philesiaceae Dumort., nom. cons.
 Ripogonaceae Conran & Clifford
 Smilacaceae Vent., nom. cons.
 Liliaceae Juss., nom. cons.
 Asparagales Link
 Orchidaceae Juss., nom. cons.
 Boryaceae M.W.Chase et al.
 Blandfordiaceae R.Dahlgren & Clifford
 Asteliaceae Dumort.
 Lanariaceae H.Huber ex R.Dahlgren
 Hypoxidaceae R.Br., nom. cons.
 Doryanthaceae R.Dahlgren & Clifford
 Ixioliriaceae Nakai (como 'Ixiolirionaceae'; grafia corrigida)
 Tecophilaeaceae Leyb., nom. cons.
 Iridaceae Juss., nom. cons.
 Xeronemataceae M.W.Chase et al.
 Asphodelaceae Juss., nom. cons. prop. (incluindo Xanthorrhoeaceae Dumort., nom. cons.)
 Amaryllidaceae J.St.-Hil., nom. cons.
 Asparagaceae Juss., nom. cons.
 Arecales Bromhead
 Dasypogonaceae Dumort.
 Arecaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons. (=Palmae Juss., nom. cons.)
 Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl
 Hanguanaceae Airy Shaw
 Commelinaceae Mirb., nom. cons.
 Philydraceae Link, nom. cons.
 Pontederiaceae Kunth, nom. cons.
 Haemodoraceae R.Br., nom. cons.
 Zingiberales Griseb.
 Strelitziaceae Hutch., nom. cons.
 Lowiaceae Ridl., nom. cons.
 Heliconiaceae Vines
 Musaceae Juss., nom. cons.
 Cannaceae Juss., nom. cons.
 Marantaceae R.Br., nom. cons.
 Costaceae Nakai
 Zingiberaceae Martinov, nom. cons.
 Poales Small
 Typhaceae Juss., nom. cons.
 Bromeliaceae Juss., nom. cons.
 Rapateaceae Dumort., nom. cons.
 Xyridaceae C.Agardh, nom. cons.
 Eriocaulaceae Martinov, nom. cons.
 Mayacaceae Kunth, nom. cons.
 Thurniaceae Engl., nom. cons.
 Juncaceae Juss., nom. cons.
 Cyperaceae Juss., nom. cons.
 Restionaceae R.Br., nom. cons. * (incluindo Anarthriaceae D.W.Cutler & Airy Shaw, Centrolepidaceae Endl., nom. cons.)
 Flagellariaceae Dumort., nom. cons.
 Joinvilleaceae Toml. & A.C.Sm.
 Ecdeiocoleaceae D.W.Cutler & Airy Shaw
 Poaceae Barnhart, nom. cons. (= Gramineae Juss., nom. cons.)

Provável grupo irmão das eudicots
 Ceratophyllales Link
 Ceratophyllaceae Gray, nom. cons.

Eudicots
 Ranunculales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Eupteleaceae K.Wilh., nom. cons.
 Papaveraceae Juss., nom. cons.
 Circaeasteraceae Hutch., nom. cons.
 Lardizabalaceae R.Br., nom. cons.
 Menispermaceae Juss., nom. cons.
 Berberidaceae Juss., nom. cons.
 Ranunculaceae Juss., nom. cons.
 Proteales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Sabiaceae Blume, nom. cons.
 Nelumbonaceae A.Rich., nom. cons.
 Platanaceae T.Lestib., nom. cons.
 Proteaceae Juss., nom. cons.
 Trochodendrales Takht. ex Cronq.
 Trochodendraceae Eichler, nom. cons.
 Buxales Takht. ex Reveal
 Buxaceae Dumort., nom. cons. * (incluindo Haptanthaceae C.Nelson)

Eudicots nucleares
 Gunnerales Takht. ex Reveal
 Myrothamnaceae Nied., nom. cons.
 Gunneraceae Meisn., nom. cons.
 Dilleniales DC. ex Bercht. & J.Presl †
 Dilleniaceae Salisb., nom. cons.

Superrosids
 Saxifragales Bercht. & J.Presl
 Peridiscaceae Kuhlm., nom. cons.
 Paeoniaceae Raf., nom. cons.
 Altingiaceae Lindl., nom. cons.
 Hamamelidaceae R.Br., nom. cons.
 Cercidiphyllaceae Engl., nom. cons.
 Daphniphyllaceae Muëll.Arg., nom. cons.
 Iteaceae J.Agardh, nom. cons.
 Grossulariaceae DC., nom. cons.
 Saxifragaceae Juss., nom. cons.
 Crassulaceae J.St.-Hil., nom. cons.
 Aphanopetalaceae Doweld
 Tetracarpaeaceae Nakai
 Penthoraceae Rydb. ex Britton, nom. cons.
 Haloragaceae R.Br., nom. cons.
 Cynomoriaceae Endl. ex Lindl., nom. cons.

Rosids
 Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Vitaceae Juss., nom. cons.
 Zygophyllales Link
 Krameriaceae Dumort., nom. cons.
 Zygophyllaceae R.Br., nom. cons.
 Fabales Bromhead
 Quillajaceae D.Don
 Fabaceae Lindl., nom. cons. (= Leguminosae Juss., nom. cons.)
 Surianaceae Arn., nom. cons.
 Polygalaceae Hoffmanns. & Link, nom. cons.
 Rosales Bercht. & J.Presl
 Rosaceae Juss., nom. cons.
 Barbeyaceae Rendle, nom. cons.
 Dirachmaceae Hutch.
 Elaeagnaceae Juss., nom. cons.
 Rhamnaceae Juss., nom. cons.
 Ulmaceae Mirb., nom. cons.
 Cannabaceae Martinov, nom. cons.
 Moraceae Gaudich., nom. cons.
 Urticaceae Juss., nom. cons.
 Fagales Engl.
 Nothofagaceae Kuprian.
 Fagaceae Dumort., nom. cons.
 Myricaceae Rich. ex Kunth, nom. cons.
 Juglandaceae DC. ex Perleb, nom. cons.
 Casuarinaceae R.Br., nom. cons.
 Ticodendraceae Gomez-Laur. & L.D.Gomez
 Betulaceae Gray, nom. cons.
 Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Apodanthaceae Tiegh. ex Takht. *
 Anisophylleaceae Ridl.
 Corynocarpaceae Engl., nom. cons.
 Coriariaceae DC., nom. cons.
 Cucurbitaceae Juss., nom. cons.
 Tetramelaceae Airy Shaw
 Datiscaceae Dumort., nom. cons.
 Begoniaceae C.Agardh, nom. cons.

Clado COM; incertae sedis
 Celastrales Link
 Lepidobotryaceae J.L eonard, nom. cons.
 Celastraceae R.Br., nom. cons.
 Oxalidales Bercht. & J.Presl
 Huaceae A.Chev.
 Connaraceae R.Br., nom. cons.
 Oxalidaceae R.Br., nom. cons.
 Cunoniaceae R.Br., nom. cons.
 Elaeocarpaceae Juss., nom. cons.
 Cephalotaceae Dumort., nom. cons.
 Brunelliaceae Engl., nom. cons.
 Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Pandaceae Engl. & Gilg, nom. cons.
 Irvingiaceae Exell & Mendonc"a, nom. cons. * (incluindo Allantospermum Forman)
 Ctenolophonaceae Exell & Mendonc"a
 Rhizophoraceae Pers., nom. cons.
 Erythroxylaceae Kunth, nom. cons.
 Ochnaceae DC., nom. cons.
 Bonnetiaceae L.Beauvis. ex Nakai
 Clusiaceae Lindl., nom. cons. (= Guttiferae Juss., nom. cons.)
 Calophyllaceae J.Agardh
 Podostemaceae Rich. ex Kunth, nom. cons.
 Hypericaceae Juss., nom. cons.
 Caryocaraceae Voigt, nom. cons.
 Lophopyxidaceae H.Pfeiff.
 Putranjivaceae Meisn.
 Centroplacaceae Doweld & Reveal
 Elatinaceae Dumort., nom. cons.
 Malpighiaceae Juss., nom. cons.
 Balanopaceae Benth. & Hook.f., nom. cons.
 Trigoniaceae A.Juss., nom. cons.
 Dichapetalaceae Baill., nom. cons.
 Euphroniaceae Marc.-Berti
 Chrysobalanaceae R.Br., nom. cons.
 Humiriaceae A.Juss., nom. cons.
 Achariaceae Harms, nom. cons.
 Violaceae Batsch, nom. cons.
 Goupiaceae Miers
 Passifloraceae Juss. ex Roussel, nom. cons.
 Lacistemataceae Mart., nom. cons.
 Salicaceae Mirb., nom. cons.
 Peraceae Klotzsch *
 Rafflesiaceae Dumort., nom. cons.
 Euphorbiaceae Juss., nom. cons. *
 Linaceae DC. ex Perleb, nom. cons.
 Ixonanthaceae Planch. ex Miq., nom. cons. *
 Picrodendraceae Small, nom. cons.
 Phyllanthaceae Martinov, nom. cons.

Rosids (continuação)
 Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Geraniaceae Juss., nom. cons.
 Francoaceae A.Juss., nom. cons. * (incluindo Bersamaceae Doweld, Greyiaceae Hutch., nom. cons., Ledocarpaceae Meyen, Melianthaceae Horan., nom. cons., Rhynchothecaceae A.Juss., Vivianiaceae Klotzsch, nom. cons.)
 Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Combretaceae R.Br., nom. cons.
 Lythraceae J.St.-Hil., nom. cons.
 Onagraceae Juss., nom. cons.
 Vochysiaceae A.St.-Hil., nom. cons.
 Myrtaceae Juss., nom. cons.
 Melastomataceae Juss., nom. cons.
 Crypteroniaceae A.DC., nom. cons.
 Alzateaceae S.A.Graham
 Penaeaceae Sweet ex Guill., nom. cons.
 Crossosomatales Takht. ex Reveal
 Aphloiaceae Takht.
 Geissolomataceae A.DC., nom. cons.
 Strasburgeriaceae Tiegh., nom. cons.
 Staphyleaceae Martinov, nom. cons.
 Guamatelaceae S.H.Oh & D.Potter
 Stachyuraceae J.Agardh, nom. cons.
 Crossosomataceae Engl., nom. cons.
 Picramniales Doweld
 Picramniaceae Fernando & Quinn
 Huerteales Doweld
 Gerrardinaceae M.H.Alford
 Petenaeaceae Christenh. et al. *
 Tapisciaceae Takht.
 Dipentodontaceae Merr., nom. cons.
 Sapindales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Biebersteiniaceae Schnizl.
 Nitrariaceae Lindl.
 Kirkiaceae Takht.
 Burseraceae Kunth, nom. cons.
 Anacardiaceae R.Br., nom. cons.
 Sapindaceae Juss., nom. cons. (incluindo Xanthocerataceae Buerki et al., como 'Xanthoceraceae')
 Rutaceae Juss., nom. cons.
 Simaroubaceae DC., nom. cons.
 Meliaceae Juss., nom. cons.
 Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Cytinaceae A.Rich.
 Muntingiaceae C.Bayer et al.
 Neuradaceae Kostel., nom. cons.
 Malvaceae Juss., nom. cons.
 Sphaerosepalaceae Bullock
 Thymelaeaceae Juss., nom. cons.
 Bixaceae Kunth, nom. cons.
 Cistaceae Juss., nom. cons. * (incluindo Pakaraimaea Maguire & P.S.Ashton)
 Sarcolaenaceae Caruel, nom. cons.
 Dipterocarpaceae Blume, nom. cons. *
 Brassicales Bromhead
 Akaniaceae Stapf, nom. cons.
 Tropaeolaceae Juss. ex DC., nom. cons.
 Moringaceae Martinov, nom. cons.
 Caricaceae Dumort., nom. cons.
 Limnanthaceae R.Br., nom. cons.
 Setchellanthaceae Iltis
 Koeberliniaceae Engl., nom. cons.
 Bataceae Mart. ex Perleb, nom. cons.
 Salvadoraceae Lindl., nom. cons.
 Emblingiaceae Airy Shaw
 Tovariaceae Pax, nom. cons.
 Pentadiplandraceae Hutch. & Dalziel
 Gyrostemonaceae A.Juss., nom. cons.
 Resedaceae Martinov, nom. cons. * (incluindo Borthwickiaceae J.X.Su et al., Stixidaceae Doweld como 'Stixaceae', Forchhammeria Liebm.)
 Capparaceae Juss., nom. cons. *
 Cleomaceae Bercht. & J.Presl
 Brassicaceae Burnett, nom. cons. (= Cruciferae Juss., nom. cons.)

Superasterids
 Berberidopsidales Doweld
 Aextoxicaceae Engl. & Gilg, nom. cons.
 Berberidopsidaceae Takht.
 Santalales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Olacaceae R.Br., nom. cons. (não monofilética; incluindo Aptandraceae Miers, Coulaceae Tiegh., Erythropalaceae Planch. ex Miq., nom. cons., Octoknemaceae Soler. nom. cons., Strombosiaceae Tiegh., Ximeniaceae Horan.)
 Opiliaceae Valeton, nom. cons.
 Balanophoraceae Rich., nom. cons.
 Santalaceae R.Br., nom. cons. (não monofilética se Balanophoraceae for incluída; incluindo Amphorogynaceae Nickrent & Der, Cervantesiaceae Nickrent & Der, Comandraceae Nickrent & Der, Nanodeaceae Nickrent & Der, Thesiaceae Vest, Viscaceae Batsch)
 Misodendraceae J.Agardh, nom. cons.
 Schoepfiaceae Blume
 Loranthaceae Juss., nom. cons.
 Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Frankeniaceae Desv., nom. cons.
 Tamaricaceae Link, nom. cons.
 Plumbaginaceae Juss., nom. cons.
 Polygonaceae Juss., nom. cons.
 Droseraceae Salisb., nom. cons.
 Nepenthaceae Dumort, nom. cons.
 Drosophyllaceae Chrtek et al.
 Dioncophyllaceae Airy Shaw, nom. cons.
 Ancistrocladaceae Planch. ex Walp., nom. cons.
 Rhabdodendraceae Prance
 Simmondsiaceae Tiegh.
 Physenaceae Takht.
 Asteropeiaceae Takht. ex Reveal & Hoogland
 Macarthuriaceae Christenh. *
 Microteaceae Schäferhoff & Borsch *
 Caryophyllaceae Juss., nom. cons.
 Achatocarpaceae Heimerl, nom. cons.
 Amaranthaceae Juss., nom. cons.
 Stegnospermataceae Nakai
 Limeaceae Shipunov ex Reveal *
 Lophiocarpaceae Doweld & Reveal
 Kewaceae Christenh. *
 Barbeuiaceae Nakai
 Gisekiaceae Nakai
 Aizoaceae Martinov, nom. cons.
 Phytolaccaceae R.Br., nom. cons. *
 Petiveriaceae C.Agardh * (incluindo Rivinaceae C.Agardh)
 Sarcobataceae Behnke
 Nyctaginaceae Juss., nom. cons.
 Molluginaceae Bartl., nom. cons. *
 Montiaceae Raf.
 Didiereaceae Radlk., nom. cons.
 Basellaceae Raf., nom. cons.
 Halophytaceae S.Soriano
 Talinaceae Doweld
 Portulacaceae Juss., nom. cons.
 Anacampserotaceae Eggli & Nyffeler
 Cactaceae Juss., nom. cons.

Asterids
 Cornales Link
 Nyssaceae Juss. ex Dumort., nom. cons.
 Hydrostachyaceae Engl., nom. cons.
 Hydrangeaceae Dumort., nom. cons.
 Loasaceae Juss., nom. cons.
 Curtisiaceae Takht.
 Grubbiaceae Endl. ex Meisn., nom. cons.
 Cornaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Ericales Bercht. & J.Presl
 Balsaminaceae A.Rich., nom. cons.
 Marcgraviaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Tetrameristaceae Hutch.
 Fouquieriaceae DC., nom. cons.
 Polemoniaceae Juss., nom. cons.
 Lecythidaceae A.Rich., nom. cons.
 Sladeniaceae Airy Shaw
 Pentaphylacaceae Engl., nom. cons.
 Sapotaceae Juss., nom. cons.
 Ebenaceae Guerke, nom. cons.
 Primulaceae Batsch ex Borkh., nom. cons.
 Theaceae Mirb., nom. cons.
 Symplocaceae Desf., nom. cons.
 Diapensiaceae Lindl., nom. cons.
 Styracaceae DC. & Spreng., nom. cons.
 Sarraceniaceae Dumort., nom. cons.
 Roridulaceae Martinov, nom. cons.
 Actinidiaceae Gilg & Werderm., nom. cons.
 Clethraceae Klotzsch, nom. cons.
 Cyrillaceae Lindl., nom. cons.
 Ericaceae Juss., nom. cons.
 Mitrastemonaceae Makino, nom. cons. (inclusão desta família na ordem é incerta)
 Icacinales Tiegh. †
 Oncothecaceae Kobuski ex Airy Shaw
 Icacinaceae Miers, nom. cons. *
 Metteniusales Takht. †
 Metteniusaceae H.Karst. ex Schnizl. *
 Garryales Mart.
 Eucommiaceae Engl., nom. cons.
 Garryaceae Lindl., nom. cons.
 Gentianales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Rubiaceae Juss., nom. cons.
 Gentianaceae Juss., nom. cons.
 Loganiaceae R.Br. ex Mart., nom. cons.
 Gelsemiaceae L.Struwe & V.A.Albert * (incluindo Pteleocarpaceae Brummitt)
 Apocynaceae Juss., nom. cons.
 Boraginales Juss. ex Bercht. & J.Presl †
 Boraginaceae Juss., nom. cons. (incluindo Codonaceae Weigend & Hilger)
 Vahliales Doweld †
 Vahliaceae Dandy
 Solanales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Convolvulaceae Juss., nom. cons.
 Solanaceae Juss., nom. cons.
 Montiniaceae Nakai, nom. cons.
 Sphenocleaceae T.Baskerv., nom. cons.
 Hydroleaceae R.Br.
 Lamiales Bromhead
 Plocospermataceae Hutch.
 Carlemanniaceae Airy Shaw
 Oleaceae Hoffmanns. & Link, nom. cons.
 Tetrachondraceae Wettst.
 Calceolariaceae Olmstead
 Gesneriaceae Rich. & Juss., nom. cons. * (a posição do género Peltanthera Benth. é problemática e é aqui considerada como não inserida na família)
 Plantaginaceae Juss., nom. cons.
 Scrophulariaceae Juss., nom. cons.
 Stilbaceae Kunth, nom. cons.
 Linderniaceae Borsch et al.
 Byblidaceae Domin, nom. cons.
 Martyniaceae Horan., nom. cons.
 Pedaliaceae R.Br., nom. cons.
 Acanthaceae Juss., nom. cons.
 Bignoniaceae Juss., nom. cons.
 Lentibulariaceae Rich., nom. cons.
 Schlegeliaceae Reveal
 Thomandersiaceae Sreem.
 Verbenaceae J.St.Hil., nom. cons.
 Lamiaceae Martinov, nom. cons. (= Labiatae Juss., nom. cons.)
 Mazaceae Reveal
 Phrymaceae Schauer, nom. cons. *
 Paulowniaceae Nakai
 Orobanchaceae Vent., nom. cons. * (incluindo Lindenbergiaceae Doweld e Rehmanniaceae Reveal)
 Aquifoliales Senft
 Stemonuraceae Kårehed
 Cardiopteridaceae Blume, nom. cons.
 Phyllonomaceae Small
 Helwingiaceae Decne.
 Aquifoliaceae Bercht. & J.Presl, nom. cons.
 Asterales Link
 Rousseaceae DC.
 Campanulaceae Juss., nom. cons.
 Pentaphragmataceae J.Agardh, nom. cons.
 Stylidiaceae R.Br., nom. cons.
 Alseuosmiaceae Airy Shaw
 Phellinaceae Takht.
 Argophyllaceae Takht.
 Menyanthaceae Dumort., nom. cons.
 Goodeniaceae R.Br., nom. cons.
 Calyceraceae R.Br. ex Rich., nom. cons.
 Asteraceae Bercht. & J.Presl, nom. cons. (= Compositae Giseke, nom. cons.)
 Escalloniales Link
 Escalloniaceae R.Br. ex Dumort., nom. cons.
 Bruniales Dumort.
 Columelliaceae D.Don, nom. cons.
 Bruniaceae R.Br. ex DC., nom. cons.
 Paracryphiales Takht. ex Reveal
 Paracryphiaceae Airy Shaw
 Dipsacales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Adoxaceae E.Mey., nom. cons. (= Viburnaceae Raf., nom. cons. prop.)
 Caprifoliaceae Juss., nom. cons.
 Apiales Nakai
 Pennantiaceae J.Agardh
 Torricelliaceae Hu
 Griseliniaceae Takht., nom. cons. prop.
 Pittosporaceae R.Br., nom. cons.
 Araliaceae Juss., nom. cons.
 Myodocarpaceae Doweld
 Apiaceae Lindl., nom. cons. (= Umbelliferae Juss., nom. cons.)

Filogenia
À semelhança dos anteriores sistemas APG, o sistema de classificação APG IV é uma revisão baseada na seguintes árvore filogenética para as angiospérmicas:

Referências

Bibliografia

Ligações externas

APG 04
Taxonomia
Botânica
Plantas descritas em 2016